Татау́рово — название населённых пунктов.

Россия 
 Татаурово — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Татаурово — село в Нолинском районе Кировской области.
 Татаурово — деревня в Парфеньевском районе Костромской области.
 Татаурово — посёлок в Прибайкальском районе Бурятии.
 Татаурово — село в Улётовском районе Забайкальского края.

Другое 
 Татаурово — станция Восточно-Сибирской железной дороги в Прибайкальском районе Бурятии.